Соціальна адаптація військовослужбовців -  це процес надання військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, також звільненим військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби,  допомоги у вирішенні питань щодо професійної орієнтації,  перепідготовки та працевлаштування в ринкових умовах.

Основні напрями соціальної адаптації 
 мережа  навчально-консультаційних  пунктів, утворення бізнес-центрів та  технопарків  на  базі  військових містечок, які вивільняються  в ході реформування  Збройних Сил України та інших  військових  формувань;
 центри перекваліфікації та професійної підготовки; 
 підприємства,  установи  та  організації на базі вивільнюваних військових містечок; 

 організація перепідготовки, сприяння у працевлаштуванні звільнених військовослужбовців; 
 підготовка спеціалістів із числа звільнених  військовослужбовців для їх працевлаштування на новостворених підприємствах, в установах та організаціях; 
 комплексна психологічна  та  медичної реабілітації звільнених військовослужбовців; 
 підвищення кваліфікації працівників виконавчого органу Програми за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.  
Програма соціальної адаптації забезпучує максимальне  використання  в інтересах   держави   потенціалу  звільнених  військовослужбовців, цілісних майнових  комплексів, окремих будівель та споруд, вивільнених  у  результаті  реформування  Збройних  Сил України та інших  військових  формувань, працевлаштування   зазначених  військовослужбовців  відповідно  до потреб ринку шляхом професійної переорієнтації та перепідготовки.

Примітки 
 Сайт "Міністерство оборони Україні", розділ "Заходи що до соціальної адаптації військовослужбовців"